Сан-Садурни́-д’Озорморт () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 30,6 км². Население — 94 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Osormort
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны